¡Qué noche de casamiento! puede referirse a:

 ¡Qué noche de casamiento! (película de 1953), película argentina dirigida por Enrique Carreras en 1953;
 ¡Qué noche de casamiento! (película de 1969), película argentina dirigida por Julio Porter en 1969.